Фибронектин () — гликопротеин внеклеточного матрикса, который связывается с мембранными рецепторными белками, называемыми интегринами. Фибронектин также связывается с другими белками внеклеточного матрикса, такими как коллаген, фибрин, гепарансульфат-протеогликаны (например, синдеканы).

У позвоночных животных присутствуют два типа фибронектина:

 растворимый фибронектин плазмы (ранее называемый "холоднорастворимым глобулином", или CIg) является белковым компонентом плазмы крови (300 мкг/мл) и вырабатывается в печени гепатоцитами.
 нерастворимый клеточный фибронектин является основным компонентом внеклеточного матрикса. Он секретируется различными клетками, в первую очередь фибробластами, как растворимый белковый димер, а затем собирается в нерастворимую матрицу в сложном клеточно-опосредованном процессе.

Фибронектин играет важную роль в клеточной адгезии, росте, миграции, дифференцировке, а также важен для таких процессов , как заживление ран и эмбриональное развитие. Измененная экспрессия, деградация и организация фибронектина были связаны с рядом патологий, включая рак, артрит и фиброз.

Структура 
Фибронектин представлен в виде гомодимера, состоящего из 2 полипептидных субъединиц с молекулярной массой по 230–250 КДа, связанных друг с другом дисульфидными связями на С-концевой части молекулы. Каждая из субъединиц содержит три типа доменов, расположенных по длинесубъединицы: домены I, II и III типов.

Все три модуля состоят из двух антипараллельных β-листов, образующих бета-сэндвич; однако, тип I и тип II стабилизированы внутримолекулярными дисульфидными связями, в то время как модули типа III не содержат дисульфидных связей. Отсутствие дисульфидных связей в модулях III типа позволяет им частично разворачиваться под действием приложенной силы.

Фибронектин синтезируется практически всеми видами клеток, за исключением некоторых видов нервных клеток. Это большой гликопротеин, присутствующий в организме большинства млекопитающих в виде двух форм — во-первых, нерастворимая форма в виде фибриллярной сети на клеточной поверхности и во внеклеточном матриксе, во-вторых, растворимая форма в крови. Фибронектин в виде растворимой формы синтезируется преимущественно в печени и клетках ретикуло-эндотелиальной системы. Фибронектин связывается с агрегирующимися проколлагеновыми фибриллами и меняет кинетику образования фибрилл в перицеллюлярном матриксе (Марри Р., год?).

Примечания

Ссылки 
 страница фибронектина на hprd.org

Белки